Сандра Крук () — польская боксёрша. Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года. Призёр чемпионата Европы 2019 года. Член сборной Польши по боксу.

Карьера 
Шестикратная чемпионка Польши (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018). Четыре раза занимала второе место (2008, 2009, 2010, 2017).

Обладательница серебряной медали чемпионата мира в 2012 году в Циньхуандао. В финальном поединке уступила американке Тиаре Браун.

На чемпионате мира 2018 года в Индии уступила в первом круге будущей чемпионке немецкой спортсменке Орнелле Вахнер.

В 2019 году Сандра приняла участие в чемпионате Европы по боксу, который состоялся в Испании. Она добралась до полуфинала, в котором уступила спортсменке из Италии Ирме Тесте и завоевала бронзовую медаль турнира.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Сандры Крук

Боксёры Польши
Женщины-боксёры